6 кіломе́тр — пасажирський залізничний блокпост Донецької дирекції Донецької залізниці.

Розташований у місті Макіївка Кіровський район (місцевість Лісовий) Донецької області на лінії Ясинувата — Ларине між станціями Ясинувата (6 км) та Кальміус (2 км).

Через військову агресію Росії на сході України транспортне сполучення припинене, проте сайт Яндекс вказує, що щодня дві пари електропоїздів прямують за напрямком Ясинувата-Пасажирська — Іловайськ

Примітки

Джерела 
 
 

Зупинні пункти Донецької залізниці
Транспорт Макіївки
Зупинні пункти Донецької області
Кіровський район (Макіївка)